Конопковка () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 688 человек. Занимает площадь 1,633 км². Почтовый индекс — 48122. Телефонный код — 3551.

История 

В 1833 году здесь работал любительский театр которым руководил польский поэт романтического направления Маврикий Гославский.

В селе расположен санаторий «Медоборы».

Местный совет 
48120, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Микулинці, вул. С.Бандери, 11

Социальная сфера 

Действуют общеобразовательная школа 1 ступ., клуб, библиотека, санаторий «Медоборы», 2 торговые заведения, частная усадьба Ольги Шевчук.

Ссылки 
 Конопковка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района
Немецкие колонии в Тернопольской области